НБА развојна лига, скраћено НБА Д-лига (, скраћено -{NBA D-League}-; до 2005. позната по акрониму НБДЛ (од , скраћено од -{National Basketball Development League}- – Национална кошаркашка развојна лига)), је званични нижи ранг НБА лиге, при чему су клубови учесници махом или филијале или у власништву НБА тимова. Лига је основана у јесен 2001. године и у почетку је бројала осам тимова, а број учесника је током наредних сезона варирао, да би се у сезони 2019/20. зауставио на 28 клубова подељених у шест дивизија. Закључно са сезоном 2013/14. укупно 33% НБА играча је такође наступало и у развојној лиги.

Клубови у сезони 2018/19.

Досадашњи победници 

Напомена: Од сез. 2003/04. па закључно са сез. 2006/07. о победнику лиге одлучивао је само један меч, док се у свим осталим сезонама финале играло на две добијене утакмице.

Најкориснији играчи сезона

Спољашње везе 
 Званични сајт НБА развојне лиге

НБА развојна лига